Santa-Cruz-Klasse steht für:
 Santa-Cruz-Klasse (1972), eine Baureihe von Frachtschiffen der Reederei Hamburg-Süd
 die auch als Santa-Cruz-Klasse bezeichnete U-Boot-Klasse TR 1700 der argentinischen Marine